Codice segreto – volgarmente, lo stesso che "cifrario"
Codice segreto (Rendezvous) – film del 1935 diretto da William K. Howard e, non accreditato, Sam Wood
Codice segreto  (Les Ennemis) – film del 1962 diretto da Édouard Molinaro
Codice segreto  (Code Name Vengeance) – film del 1987 diretto da David Winters